Цецхла́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Цецхладзе, Григорий Моисеевич (1894—1976) — грузинский советский писатель, поэт и переводчик.
 Цецхладзе, Тамаз (род. 1996) — грузинский футболист.
 Цецхладзе, Фадима Сулеймановна (1929—2006) — Герой Социалистического Труда.